Coventry, grad u UK
 Coventry, Connecticut, grad u SAD 
 Coventry, New York, grad u SAD 
 Coventry, Rhode Island, grad u SAD 
 Coventry, Vermont, grad u SAD 

Vidi i:

Coventry Lake, Connecticut